Renown kan syfta på:

 Renownklass – en brittisk fartygsklass
 HMS Renown – flera fartyg